Toan ist der Familienname folgender Personen:

 Danny Toan (* 1951), US-amerikanischer Fusion-Gitarrist
 Joseph Tran Văn Toan (* 1955), vietnamesischer Geistlicher und römisch-katholischer Bischof von Long Xuyên